

Presentación previa 
El ruso Dmitry Tursunov es el campeón defensor en esta edición, pero decidió no participar este año.

El kazajo Mikhail Kukushkin es el nuevo campeón del torneo tras derrotar al irlandés Louk Sorensen en la final.

Cabezas de serie 

 'Mikhail Kukushkin (Campeón)
 Illya Marchenko (Segunda ronda)
 Peter Gojowczyk (Cuartos de final)
 Marsel İlhan (Cuartos de final)

<ol start="5">
  Malek Jaziri ''(Cuartos de final)
  Adrián Menéndez ''(Cuartos de final)
  Uladzimir Ignatik ''(Primera ronda)
  Flavio Cipolla (Semifinales)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Esmirna 2013